IVL steht für:
 historische Abkürzung für die International Society of Limnology, früher Internationale Vereinigung für Limnologie (IVL), eine internationale Fachgesellschaft
 Kurzform im Flugverkehr für den Flughafen Ivalo in Finnisch-Lappland
 IVL Svenska Miljöinstitutet AB

IVL